Hesselman er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bengt Hesselman
 Henrik Hesselman
 Jonas Hesselman

Efternavne